Sulzheim (Rheinhessen), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Sulzheim (Unterfranken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren